Matej Hočevar, slovenski hokejist, * 30. april 1982, Ljubljana.

Hočevar je dolgoletni hokejist HDD Tilia Olimpija, po tri sezone pa je na začetku svoje karieri odigral tudi za kluba  HK Slavija in HK MARC Interieri. Z Olimpijo je v sezonah 2000/01, 2001/02, 2006/07 in 2011/12 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, od tega enem v elitni diviziji.

Njegov mlajši brat Andrej je hokejski vratar.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 3
| 4
| 7
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 16
| 7
| 5
| 12
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 10
| 9
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 3
| 0
| 3
| -5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 12
| 8
| 20
|
| 47
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 4
| 1
| 5
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 21
| 6
| 13
| 19
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 10
| 20
| 30
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 14
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +5
| 4
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 22
| 10
| 12
| 22
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 13
| 5
| 3
| 8
| -3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 8
| 19
| 27
|
| 24
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 29
| 3
| 4
| 7
| 0
| 8
|
| 15
| 1
| 1
| 2
| +1
| 10
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|  
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 9
| 4
| 3
| 7
| 
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 12
| 10
| 7
| 17
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 40
| 2
| 1
| 3
| -10
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 9
| 13
| 10
| 23
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 09|
| 5| 2| 0| 2| +1| 0|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 48
| 3
| 2
| 5
|
| 28
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 16
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 52
| 4
| 15
| 19
|
| 36
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo A| 11|
| 6| 0| 2| 2|
| 6|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 41
| 9
| 11
| 20
|
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1A| 12|
| 5| 0| 0| 0|
| 2'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 496
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 172
| bgcolor="#7FFF00" | 308
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 88
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Ljubljanski športniki
Prejemniki Bloudkove plakete